Mitteregg heißen folgende geographischen Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Mitteregg (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft von Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Mitteregg (Gemeinde Gnesau), Katastralgemeinde und Ortschaft von Gnesau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Mitteregg (Gemeinde Aspangberg-St. Peter), Ortsteil von Aspangberg-St. Peter, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Mitteregg (Gemeinden Aschach, Steinbach, Ternberg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Aschach an der Steyr, sowie Ortslage von Steinbach an der Steyr und Ternberg, alle Oberösterreich
 Mitteregg (Gemeinde Dienten), Ortslage von Dienten am Hochkönig, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Mitteregg (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Rotte in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Mitteregg (Gemeinde Aigen), Ortschaft von Aigen im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Altaussee), Ortsteil von Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Ortschaft von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Fladnitz), Ortsteil von Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Ilz), Ortsteil von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Hirschegg-Pack), Ortsteil von Hirschegg-Pack, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Köflach), Ortsteil von Köflach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Ligist), Ort bei Ligist, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Pirching), Ortsteil von Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Ragnitz), Ortsteil von Ragnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Sankt Nikolai im Sausal), Katastralgemeinde und Ortschaft von Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Semriach), Ortsteil von Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Weißkirchen), Ortsteil von Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark
 Mitteregg (Gemeinde Berwang), Katastralgemeinde und Ortschaft von Berwang, Bezirk Reutte, Tirol
 Mitteregg (Gemeinde Pfafflar), Ortsteil von Bschlabs, Bezirk Reutte, Tirol

sowie:
 Mitteregg (Elsbethen), Ausflugsgebiet oberhalb der Stadt Salzburg

Siehe auch:
 Mittereck